Quackenbush ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Quackenbush ist ursprünglich niederländisch und bezieht sich auf einen Bewohner, der in der Nähe eines von Fröschen bewohnten Waldes lebt.

Namensträger 
 Bill Quackenbush (Hubert George Quackenbush; 1922–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward Clarke Quackenbush (1906–1987), kanadischer Hochfrequenz-Ingenieur und Erfinder
 Jennifer Lyn Quackenbush (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 John A. Quackenbush (1828–1908), US-amerikanischer Politiker
 Max Quackenbush (Maxwell Joseph Quackenbush; 1928–2020), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges 
 Mount Quackenbush, Berg in der Britannia Range, Antarktika

Weblinks 
 Quackenbush bei forebear.io

Englischer Personenname
Wohnstättenname